Lisciano può riferirsi a più località italiane:

Lisciano, frazione di Rieti ai piedi del monte Terminillo
Lisciano, frazione di Ascoli Piceno
Lisciano Niccone, comune della provincia di Perugia